Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów mężczyzn po raz pierwszy odbyły się w 1925 roku. Zawody rozgrywane są corocznie, organizatorem jest Polski Związek Podnoszenia Ciężarów.

Edycje zawodów

Przypisy

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet

Linki zewnętrzne 
 Strona Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów
 

!